Я́годная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «ягода».

Россия 
 Ягодная улица — улица в Екатеринбурге.
 Ягодная улица — улица в посёлке Нагорный Советского района Казани.
 Ягодная улица — улица в Липецке.
 Ягодная улица — улица в Москве.
 Ягодная улица — улица в Пензе.
 Ягодная улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
 В Томске:
 Ягодная улица — улица в Кировском районе (Басандайка);
 Ягодная улица — улица в Октябрьском районе (садовое товарищество Связист);
 Ягодная улица — прежнее (с 25 марта 1956 года по 11 апреля 1969 года) название улицы Кулагина.
 Ягодный проезд.

Украина 
 Ягодная улица — улица в Киеве.

Примечания